Miejscowości w Polsce:
 Woskowice Górne
 Woskowice Małe